Municipio de Nevada puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Nevada (condado de Livingston, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Livingston.
 Municipio de Nevada (condado de Palo Alto, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Palo Alto.
 Municipio de Nevada (condado de Story, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Story.
 Municipio de Nevada (condado de Ness, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Ness.
 Municipio de Nevada (condado de Mower, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Mower.